Die Wild Dunes 1986 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Charleston (South Carolina). Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 21. bis 27. April 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)